Ahmet Boyacıoğlu ist der Name folgender Personen:

* Ahmet Boyacıoğlu (Regisseur), türkischer Filmregisseur
 Ahmet Hamdi Boyacıoğlu  (1920–1998), türkischer Jurist